Трафик може да се отнася за:
 Трафик (филм, 1971), филм на Жак Тати
 Трафик (филм, 1995), филм на Ивайло Джамбазов
 Трафик (филм, 2000), филм на Стивън Содърбърг
 Трафик (група), английска рок група
 Трафик на наркотици
 Уеб трафик
 Трафик (транспорт) – движение на транспортни средства